It's Classy, Not Classic — дебютный полноформатный студийный альбом американского дуэта Breathe Carolina, выпущенный 16 сентября, 2008 года на Rise Records. Альбом достиг 186 места в Billboard 200 и шестого в Billboard Heatseekers.

Об альбоме 
It's Classy, Not Classic был записан с помощью программы GarageBand от Apple, используя MIDI-контроллер и несколько других программ для сведения. Релиз содержит все треки с предыдущего EP Gossip, кроме «Don't Forget: Lock the Door», который был позже включен в делюкс-издание их второго альбома Hello Fascination (2009).

Видеоклип на трек «Diamonds» был снят Robby Starbuck, который известен работами с Asking Alexandria, Snoop Dogg, August Burns Red, Smashing Pumpkins и другими.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Rise Records